Dinemasporium är ett släkte av lavar. Dinemasporium ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Dinemasporium